Шермарк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шермарк, Абдирашид Али (1919—1969) — сомалийский политический деятель, второй президент Сомали.
 Шермарк, Омар Абдирашид Али (род. 1960) — сомалийский государственный и политический деятель, дважды премьер-министр Сомали.